

Anno 
 146 o 146 a.C.

Codici 
 146  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Frignano in provincia di Caserta

Matematica 
 146 – numero

Altro 
 Articolo 146 Codice penale – Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena